Wódka – piosenka zespołu Kult z płyty Posłuchaj to do ciebie. W pierwszym wydaniu płyty nosiła nazwę „Na całym świecie źle się dzieje koledzy”; na jej reedycji występuje pod nazwą „Wódka” i ta nazwa upowszechniła się. Utwór należy do najbardziej znanych w dorobku zespołu.

Na CD wydanym w 1991 roku nakładem S.P. Records zostały umieszczone dwie wersje utworu.

Inne wykonania 

 Pidżamy Porno na albumie Bułgarskie Centrum
 Enej.

Przypisy 

Piosenki Kultu